Paolo Cananzi – autore televisivo e sceneggiatore italiano.
 Raffaele Cananzi – politico italiano